Oulad Embarek är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Tadla-Azilal, i den nordöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Oulad Embarek ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Oulad Embarek är varierad. Den högsta punkten i närheten är Jebel Rnim,  meter över havet,  km sydost om Oulad Embarek. Runt Oulad Embarek är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Béni Mellal,  km nordost om Oulad Embarek. Omgivningarna runt Oulad Embarek är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tadla-Azilal